Уайт () — распространённая английская фамилия и топоним.

Имя 
 Уайт из Дорсета — святая отшельница и мученица.

Фамилия

А 
 Уайт, Аарон (род. 1992) — американский баскетболист.
 Уайт, Алан (1949—2022) — барабанщик группы Yes.
 Уайт, Алан Дейвид (1923—2020) — американский физик.
 Уайт, Ален Кэмпбелл (1880—1951) — американский шахматный композитор.
 Уайт, Анджела (род. 1985) — австралийская порноактриса.

Б 
 Уайт, Барри (1944—2003) — американский певец в стиле ритм-энд-блюз.
 Уайт, Бен (род. 1997) — английский футболист.
 Уайт, Бетти (1922—2021) — американская актриса.
 Уайт, Билл (род. 1954) — американский политик, мэр Хьюстона.
 Уайт, Брайан Джей (род. 1975) — американский актёр.
 Уайт, Брук (род. 1983) — американская певица.
 Уайт, Букка (1909—1977) — музыкант, блюзмен.

В 
 Уайт, Ванесса (род. 1989) — британская певица и автор песен.
 Уайт, Ванна (род. 1957) — американская актриса и телеведущая.
 Уайт, Вера (1891—1978) — работник австралийского Красного креста.
Тройные фамилии:
 Уайт Мазини Виллари, Линда (1836— 1915) — английская писательница и переводчица.

Г 
 Уайт, Гари (род. 1974) — английский футболист и тренер.
 Уайт, Гарольд (род. 1965) — американский инженер и исследователь.
 Уайт, Гарри Декстер (1892—1948) — американский экономист.
 Уайт, Генри Керк (1785—1806) — английский поэт.
  (1861—1943) — американский математик.
 Уайт, Гилберт (1720—1793) — английский исследователь, «священник-натуралист», новаторский учёный, натуралист и орнитолог.
  (1911—2006) — американский географ, гидролог, иностранный член АН СССР (с 1982 г.) и РАН.

Д 
 Уайт, Данкан (1918—1998) — легкоатлет, призёр Олимпийских игр, член ордена Британской империи.
 Уайт, Девин (род. 1998) — игрок в американский футбол.
 Уайт, Дензин (род. 1961) — британский дзюдоист.
 Уайт, Дерек (род. 1968) — шотландский футболист.
 Уайт, Деррик (род. 1994) — американский баскетболист.
 Уайт, Джей (род. 1992) — новозеландский рестлер.
 
 Уайт, Джейсон (род. 1973) — американский рок-гитарист.
 Уайт, Джек (род. 1975) — основатель американской рок-группы The White Stripes.
 Уайт, Джимми (род. 1962) — английский снукерист.
 Уайт, Джо Джо (1946—2018) — американский профессиональный баскетболист.
 
 Уайт, Джонни (род. 1984) — американский боксёр-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории.
 Уайт, Джордж Стюарт (1835—1912) — британский военный и государственный деятель, фельдмаршал (1903).
 Уайт, Джорди (известный как Тви́гги; род. 1971) — американский музыкант, бас-гитарист.
 Уайт, Джули (род. 1961) — американская актриса, лауреат премии «Тони» в 2007 году.
 Уайт, Диллиан (род. 1988) — британский боксёр-профессионал, выступающий в тяжёлой весовой категории.
 Уайт, Док (1879—1969) — американский бейсболист.
 Уайт, Дуги (род. 1960) — шотландский рок-музыкант, певец.
 
 Уайт, Дэйна (род. 1969) — действующий президент Ultimate Fighting Championship.
 Уайт, Дэн (1946—1985) — американский политик, член Демократической партии США, убийца мэра Сан-Франциско Джорджа Москоне и лидера гей-движения Харви Милка.

Ж 
 Уайт, Жаклин (род. 1922) — американская актриса.

И 
 
 Уайт, Итан (род. 1991) — американский футболист, защитник.

К 
 Уайт, Кайзир (род. 1996) — американский игрок в американский футбол.
 Уайт, Карен Малина (род. 1965) — американская актриса, известная благодаря ролям в телевизионных ситкомах.
 Уайт, Кларенс (1944—1973) — американский гитарист.
 Уайт, Кларенс Хадсон (1871—1925) — американский фотограф.
 Уайт, Коби (род. 2000) — американский баскетболист.
 
 Уайт, Корнелиус (род. 1981) — американский боксёр-профессионал, выступающий в полутяжёлой весовой категории.
 
 Уайт, Кристина (1926—2013) — американская актриса театра, кино и телевидения.
 Уайт, Кэти (род. 1983) — британская певица.

Л 
 Уайт, Лайонел (1905—1985) — американский журналист и автор детективных романов в жанре нуар.
 Уайт, Лео (1882—1948) — американский актёр театра и кино.
 Уайт, Леон (известен как Биг Ван Вейдер; 1955—2018) — американский рестлер и бывший игрок в американский футбол.
 Уайт, Лесли (1900—1975) — американский антрополог и этнолог.
 Уайт, Лоренс (более известен под псевдонимами 40 Glocc и Big Bad 4-0; род. 1979) — американский рэпер и продюсер.

М 
 Уайт, Майк (род. 1970) — кинорежиссёр, продюсер и сценарист, актёр.
 Уайт, Майк (род. 1995) — игрок в американский футбол.
 Уайт, Майкл (1949—2008) — австралийский психолог, основатель нарративного подхода в психотерапии.
 Уайт, Майкл (род. 1991) — валлийский профессиональный игрок в снукер.
 Уайт, Майкл Джей (род. 1967) — американский актёр и мастер боевых искусств.
 Уайт, Майнор Мартин (1908—1976) — один из выдающихся американских фотографов XX века.
 Уайт, Марджори (1904—1935) — американская актриса и комедиантка, в начале карьеры — канадская певица и танцовщица.
 Уайт, Марк (1940—2017) — американский политик, 43-й губернатор Техаса.
 Уайт, Мег (род. 1974) — барабанщица группы The White Stripes.
 Уайт, Мел (род. 1940) — американский священнослужитель, автор книг на религиозную тематику.
 Уайт, Мигель (1909—1942) — филиппинский легкоатлет филиппино-американского происхождения.
 Уайт, Морис (1941—2016) — американский музыкант, основатель группы Earth, Wind & Fire.
  (род. 1947) — американский чиновник, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Н 
 Уайт, Нера (1935—2016) — американская баскетболистка.

О 
 Уайт, О’Брайан (род. 1985) — ямайский футболист.
 Уайт, Окаро (род. 1992) — американский баскетболист.
Уайт, Остин (род. 1997) — американский рестлер, известный как Остин Тиори.

П 
 Уайт, Патрик (1919—1990) — австралийский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе (1973).
 Уайт, Патриша Аллен (более известна под фамилией Барри; 1922—2016) — американская актриса.
 Уайт, Перл (1889—1938) — американская актриса, звезда немого кино.
 Уайт, Персия (род. 1972) — американская актриса и музыкант.
 Уайт, Пол Дадли (1886—1973) — американский кардиолог.
 Уайт, Пол Рэндалл (род. 1972) — американский рестлер и актёр, известный под именем Биг Шоу.
 Уайт, Порция (1911—1968) — канадская оперная певица-контральто.
 Уайт, Пэй (род. 1963) — современная американская художница.

Р 
 Уайт, Райан (1971—1990) — американский подросток, символ борьбы со СПИДом.
 Уайт, Рег (1935—2010) — британский яхтсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1976.
 
 Уайт, Ройс (род. 1991) — американский баскетболист.
 Уайт, Рут (1914—1969) — американская характерная актриса.

С 
 Уайт, Сидни Рэй (род. 1991) — британская актриса и автор-исполнитель.
 Уайт, Сирил Тенисон (1914—1969) — американская характерная актриса.
 Уайт, Стефани (род. 1977) — американская баскетболистка и тренер.
 Уайт, Стэнфорд (1853—1906) — американский архитектор.
 Уайт, Стюарт Эдуард (1873—1946) — американский писатель, выдающийся путешественник.

Т 
 Уайт, Тан (род. 1982) — американская профессиональная баскетболистка.
  — американский писатель-фантаст.
 Уайт, Теренс Хэнбери (1906—1964) — английский писатель.
 Уайт, Террико (род. 1990) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника.
 Уайт, Тим (род. 1950) — американский палеоантрополог.
 Уайт, Тодд (род. 1950) — американский палеоантрополог, профессор интегративной биологии Калифорнийского университета в Беркли.
 Уайт, Томас (1888—1957) — австралийский военный и политический деятель.
 Уайт, Тони — английский писатель.
 Уайт, Тони Джо (1943—2018) — американский певец и автор песен.
 Уайт, Тревор (род. 1984) — канадский горнолыжник, участник олимпийских игр 2010 года в Ванкувере.

У 
 Уайт, Уил (род. 1994) — американский фрирайд-маунтинбайкер.
  (род. 1946) — британский оперный певец (бас) ямайского происхождения.
 Уайт, Уилли (1939—2007) — американская легкоатлетка.
 Уайт, Уилли (род. 1962) — американский профессиональный баскетболист.

Ф 
 Уайт, Фрэнсис Бьюкенен (1842—1894) — британский энтомолог и ботаник.
 Уайт, Фэй (род. 1978) — английская футболистка, известная по выступлениям за женский лондонский «Арсенал» и капитан сборной Англии.

Х 
 Уайт, Харви — новозеландский кардиолог.
 Уайт, Харви (род. 2001) — английский футболист.
  (род. 1930) — американский социолог.
 Уайт, Хейден (1928—2018) — американский историк и литературный критик.
 Уайт, Хьюго (1939—2014) — британский государственный и военный деятель, губернатор Гибралтара.
 Уайт, Хэлберт (1950—2012) — американский экономист.

Ч 
 Уайт, Чарли (род. 1987) — американский фигурист, выступающий в танцах на льду.
 Уайт, Чарлз (1728—1813) — английский хирург и акушер.

Ш 
 Уайт, Шерман (1928—2011) — американский баскетболист, игравший на позиции форварда.
 Уайт, Шон (род. 1986) — американский сноубордист.

Э 
 
 Уайт, Эдмунд (род. 1940) — американский писатель, драматург и литературный критик.
 Уайт, Эдуарду (1963—2014) — мозамбикский поэт, писал на португальском языке.
 Уайт, Эйден (род. 1991) — английский и ирландский футболист.
 Уайт, Элвин Брукс (1899—1985) — американский писатель, публицист, эссеист, литературный стилист.
 Уайт, Элис (урождённая Алва Уайт; 1904—1983) — американская актриса.
 
 Уайт, Эмили Джейн (род. 1982) — американская певица.
 Уайт, Эндрю (1579—1656) — английский иезуит, католический миссионер, участвовавший в создании колонии Мэриленд.
 Уайт, Эндрю Диксон (1832—1918) — американский дипломат.
 Уайт, Этель Лина (1876—1944) — британская писательница, поэтесса, автор психологических детективов.

Составные фамилии 
 Брэдшоу-Уайт, Луиза (род. 1974) — английская актриса.
 Уайт-Глаз, Алисса (род. 1985) — канадская певица и автор песен.
 Уайт-и-Лафитт, Хосе Сильвестре (1835—1918) — кубинский скрипач и композитор.
 Федотов-Уайт, Дмитрий Николаевич (1889—1950) — русский морской офицер, историк.
 Бланко Уайт, Джозеф (1775—1841) — английский поэт, писатель и журналист.

Псевдонимы 
 Дженнифер Уайт (настоящее имя Карли Энни Фридман; род. 1988) — американская порноактриса и модель.
 Тарра Уайт (настоящее имя Ма́ртина Мра́квиова; род. 1987) — чешская порноактриса.

Вымышленные персонажи 
 Кэрри Уайт — главная героиня романа Стивена Кинга «Кэрри».
 Уолтер Уайт — главный герой американского телесериала «Во все тяжкие».

Топоним 
 Уайт — остров на юге Великобритании.
 Уайт — вулканический остров у берегов Новой Зеландии.
 Уайт — остров Канадского Арктического архипелага.
 Уайт — горный перевал через хребет Баундари на границе между США и Канадой.
 Уайт — тауншип в Миннесоте.
 Уайт — округ в США. В США насчитывается 5 округов с названием «Уайт»:
 Уайт — округ в штате Арканзас.
 Уайт — округ в штате Джорджия.
 Уайт — округ в штате Иллинойс.
 Уайт — округ в штате Индиана.
 Уайт — округ в штате Теннесси.

Составные названия 
 Каппа-Уайт — деревня в Ирландии, находится в графстве Южный Типперэри (провинция Манстер).
 Уайт-Блаффс — ныне не существующий небольшой сельскохозяйственный город в округе Бентон, штат Вашингтон.
 Уайт-Бэр — тауншип в округе Рамси, Миннесота, США.
 Уайт-Бэр-Лейк — город в округах Рамси, Вашингтон, штат Миннесота, США.
 Уайт-Кей — река в ЮАР на территории Восточно-Капской провинции.
 
 
 Уайт-Ок — тауншип в округе Хаббарт, Миннесота, США.
 Уайт-Плейнс — город (сити) в штате Нью-Йорк, США.
 Уайт-Сити — статистически обособленная местность, расположенная в округе Сент-Луси (штат Флорида, США).
 Уайт-Спрингс — муниципалитет, расположенный в округе Гамильтон (штат Флорида, США).
 Уайт-Флинт — открытая наземная станция Вашингтонгского метро на Красной линии.
 Уайт-Холл — город в округе Джефферсон (штат Арканзас, США).
 Уайт-Эрт — тауншип в округе Бекер, Миннесота, США.
 Форт-Уайт — муниципалитет, расположенный в округе Коламбиа (штат Флорида, США).
  — ряд топонимов США.

Спортивные клубы и команды 
 «Уайт Беэрз» — команда по хоккею с шайбой и по инлайн-хоккею (англ.)русск. из города Тель-Монд.
 «Уайт Кэпс Тюрнхаут» — команда по хоккею с шайбой из Тюрнхаута.
 «Чикаго Уайт Сокс» — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола.

Кинопродукция 
 «История Райана Уайта» — американский телевизионный фильм 1989 года.
 «Мисс Роуз Уайт» — американский телефильм.
 «Сидни Уайт» — американская молодёжная комедия 2007 года.

Прочее 
 «Уайт» — военная операция сил военно-морского флота Великобритании с целью проведения конвоя на Мальту во время битвы за Средиземном море.
 Уайт — большой ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.
 Интерферометр Уайта — Джудэя — интерферометр, сконструированный Гарольдом Уайтом с целью обнаружения эффекта искривления пространства-времени.
 Комета Уайта—Ортиса—Болелли — яркая комета из семейства околосолнечных комет Крейца, открытая в 1970 году.
 Линия Уайт-Плейнс-роуд, Ай-ар-ти — линия дивизиона Ай-ар-ти Нью-Йоркского метро.
 «Мгебров-Уайт» — пушечно-пулемётный бронеавтомобиль Российской императорской армии времён Первой мировой войны.
 Операция «Мэшер / Уайт Уинг» — военная операция, проведённая вооружёнными силами США и их союзников в 1966 году во время Вьетнамской войны.
 Уайт-спирит — бытовой растворитель в виде смеси жидких алифатических и ароматических углеводородов.
 Уайт Харт Лейн — стадион в Лондоне.
 Флэт уайт — кофейный напиток из Австралии, созданный в 80-х годах прошлого века.

См. также 
 
  — географическое название, которое может относиться к рекам и населённым пунктам.
  — англоязычный топоним, распространённый в основном в США.
  — английская фамилия и топоним.
 Уайт-Шарк-Кафе — область в центральной части Тихого океана, в которой зимой и весной отмечается значительное скопление особей белой акулы, обычно обитающей у берегов.